Марс-1 АМС (автоматична міжпланетна станція) «Марс-1» стартувала з космодром у Байконур 1 листопада 1962 року 
 Марс-1М №1 , інші назви «1М № 1», «Марс-1960Ей» (Mars 1960A), «Марснік-1» (Marsnik 1), «Корабель-4» — радянський космічний апарат 
 Марс-1М №2, інші назви «1М № 2», «Марс-1960Бі» (Mars 1960B), «Марснік-2» (Marsnik 2), «Корабель-5» — радянський космічний апарат 
 План «Марс 1» (Mars 1) — план зосередження і розгортання румунських військ для бойових дій у складі німецьких військ на радянсько-німецькому кордоні
 Mars One () — приватний проект нідерландського дослідника Баса Лансдорпа з метою заснування на Марсі постійної людської колонії